Süderwisch steht für:

 Süderwisch-Westerwisch, Ortsteil von Cuxhaven, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Siedlungsplatz in der Gemeinde Volsemenhusen, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein